Ганс Рампф (;  1931 —  2001) — колишній німецький хокеїст. 
Свен Рампф (1971) —  німецький хокеїст, воротар.

Німецькі прізвища